Filmfare Award за лучшую женскую роль или (буквально) для лучшей актрисы (, ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актрис за наилучшее исполнение ведущей женской роли в кинофильмах на хинди или хиндустани за предыдущий год. Одна из номинаций «Большой пятёрки», присуждавшихся с самой первой церемонии награждения премией в 1954 году, за киноработы, вышедшие в прокат до конца 1953 года (наряду с номинациями за лучший фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучшую мужскую роль и лучшую музыку для песни к фильму).

Обладательницей премии за лучшую женскую роль как на первой, так и на второй церемониях награждения Filmfare Awards стала, в безальтернативном порядке, «королева трагизма» Болливуда Мина Кумари за главные роли в фильмах «Байджу Бавра» (1952; реж. Виджай Бхатт) и  (1953; реж. Бимал Рой).

Последней на настоящий момент, в начале 2021 года, премии за лучшую ведущую женскую роль была удостоена актриса Тапси Панну за роль подающей на развод женщины в фильме 2020 года  (реж. ).

Номинантки и обладательницы премии 
В списке приведены сведения о номинантках и победительницах номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актрис и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинантки и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Статистика и рекорды премии

Многократные лауреаты 
Рекордсменками номинации, завоевавшими по 5 побед, являются две актрисы — удерживавшая этот рекорд до самой смерти в 1991 году Нутан Бехл (награды 1957, 1960, 1964, 1968 и 1979 годов) и догнавшая её к 2011 году Каджол Девган (награды 1996, 1999, 2002, 2007 и 2011 годов).

Другие неоднократные обладательницы премии:

В истории премии был только один случай признания лучшей актрисой одновременно двух кинематографисток — в 1974 году, когда этот титул был присуждён одновременно Димпл Кападии и Джайе Баччан.

Многократные номинантки 
Рекорд количества номинаций за лучшую ведущую женскую роль принадлежит Мадхури Дикшит, номинированной на премию 14 раз, в том числе в два года (1995 и 1996) двумя параллельными номинациями. Ей же принадлежит рекорд наибольшего срока последовательных (год за годом) номинаций — с 1989 по 1996 годы.

Своего рода антирекорд максимального количества номинаций на лучшую ведущую женскую роль по выбору аудитории без единой победы принадлежит актрисе Табу (Табассум Хашми; 6 номинаций); при этом ей же принадлежит рекорд премий, завоёванных в аналогичной номинации Filmfare Award по выбору профессиональных критиков (4 победы).

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены выигравшие номинации.

Параллельные номинации 
Правила премии позволяют параллельное выдвижение на номинацию одних и тех же актрис с различными ролями в разных фильмах. Чемпионками параллельных номинаций за лучшую ведущую женскую роль могут быть названы две актрисы:
 В истории премии был единственный случай (не считая полностью безальтернативных награждений по единственной номинации в ранние годы), когда все номинации года на лучшую женскую роль принадлежали одной и той же актрисе — на церемонии награждения 1963 года, когда Мина Кумари была номинирована с тремя ведущими ролями в вышедших в 1962 году фильмах ,  и .
 Ни разу не «монополизировала» все номинации года, но была представлена наибольшим абсолютным числом параллельных номинаций (4 из 5) на церемонии награждения 1984 года Шабана Азми.

В сочетании с родственной номинацией за лучшую женскую роль второго плана первенство принадлежит Рани Мукерджи, в сумме обладающая 7 премиями за лучшее исполнение женских ролей (2 за ведущие, 3 за второплановые и 2 награды от критиков), с «отстающей» от неё на одну «Леди в чёрном» Нутан, обладающей с единственной победой за женскую роль второго плана суммой в 6 премий за лучшие женские роли.

Родственные связи некоторых лауреатов и номинанток премии 
Как известно, многие известные индийские актёры вообще и болливудские в частности являются представителями больших кинематографических кланов, насчитывающих 3-4 поколения деятелей театра и кино. Можно выделить несколько «представительств» этих кланов и среди актрис, получивших статуэтку премии за лучшее исполнение ведущей роли:
 Две чемпионки номинации, Нутан и Каджол Девган — родные тётя и племянница, принадлежащие к занятому в киноиндустрии с 1930-х годов бенгали-маратхскому семейству . К ней же принадлежит и дважды лауреатка премии (в 2005 и 2006 годах) Рани Мукерджи.
 Родные сестры Каришма (премии 1997 и 2001 года) и Карина Капур (премия 2008 года) принадлежат к известнейшему в индийском кино клану Капуров, занятому на сцене и экране с 1927 года, и приходятся внучками прославленному Раджу Капуру.
 В то же время, номинантка 2014 года Шраддха Капур (сестра музыканта и актёра Сиддхантха Капура и дочь мастера отрицательных ролей Шакти Капура) является лишь однофамилицей этой династии, но приходится племянницей лауреатке 1983 года Падмини Колхапуре, а обе они — в близком родстве с известнейшим семейством закадровых вокалисток индийского кино — сёстрами Латой и Ушей Мангешкар, Ашей Бхосле и Миной Кхадикар.
 Джая Бхадури и её невестка Айшвария Рай обе принадлежат по замужеству к семейству .

Не происходят из кинематографических семейств, но являются двоюродными сёстрами победительница номинации 2009 года (и номинантка пяти других лет) Приянка Чопра и номинантка 2013 и 2014 годов Паринити Чопра.

Примечания

Ссылки 
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

Литература 
 
 
 
 

Награды, появившиеся в 1954 году
Ж
Списки актрис
Награды актрисам